Фридрих Мартин Адальберт Кайслер (; 7 апреля 1874 — 24 апреля 1945) — немецкий  театра и кино, театральный деятель, , .

Биография 
В 1893—1894 годах изучал философию в университетах Мюнхена и Бреслау. Дебютировал на театральной сцене в Берлине.

С 1895 года — артист берлинского Немецкого театра О. Брама. Летом 1889 года встретился и подружился с Х. Моргенштерном.

Творческая деятельность, в основном, связана с театрами, руководимыми М. Рейнхардтом (1903—1913). В 1900 году Ф. Кайслер участвовал в спектаклях кабаре «Шум и дым», в 1903—1905 годах — актёр Нового театра, с 1905 года — Немецкого театра. В 1918—1923 годах — директор берлинского театра «Фольксбюне», позднее выступал в Государственном театре.

Игра Ф. Кайслера отличалась сдержанной силой, даже некоторой статичностью, его излюбленные образы — трагические, благородные «чистые души», которые он воплощал на сцене с огромным мастерством. После кратковременного увлечения натурализмом примкнул к экспрессионизму. Будучи директором «Фольксбюне», превратил его в экспрессионистический театр; под его руководством были осуществлены постановки спектаклей: мистерия К. Иммермана «Мерлин», «Газ» Г. Кайзера, «Мера за меру» и «Комедия ошибок» Шекспира, «Путь в Дамаск» Стриндберга, «Антигона» Софокла, «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера, «Кот в сапогах» Л. Тика, «Человек-масса» Э. Толлера. Однако эти увлечения почти не отразились на игре Ф. Кайслера, который в своей актёрской практике следовал принципам психологического реализма — Саранцев («И свет во тьме светит» Л. Н. Толстого, 1923) и др.

С 1912 года снимался в кино. Сыграл в более 55 фильмах, в том числе немых.

Ф. Кайслер — автор ряда работ, посвящённых актёрскому искусству: «Заметки актёра», т. 1, 1910, т. 2, 1914, т. 3, 1929; «Памяти Й. Кайнца», 1911, и пьес: «Симплициус» (1905), «Чудесный Жан» (1917), «Письмо» (1917) и др.

Имя Ф. Кайслера было отмечено в 1944 году в Gottbegnadeten-Liste, как одного из самых значительных деятелей культуры и искусства национал-социалистической Германии.

Погиб во время битвы за Берлин.

Избранные театральные роли 
 Одоардо, Вернер («Эмилия Галотти» и «Минна фон Барнхельм» Лессинга),
 Эдип («Эдип и Сфинкс» Гофмансталя),
 Гигес («Гигес и его кольцо» Хеббеля),
 Принц Гомбургский («Принц Фридрих Гомбургский» Клейста),
 Сатин («На дне» М. Горького) ,
 Вильгельм («Праздник мира» Гауптмана)

Избранная фильмография 
 1944 — Грёзы / Träumerei
 1940 — Фридрих Шиллер — триумф гения / Friedrich Schiller — Der Triumph eines Genies
 1940 — Бисмарк / Bismarck — король Вильгельм I
 1940 — Ангелика / Angelika
 1937 — Собака Баскервилей / Der Hund von Baskerville — Чарльз Баскервиль
 1937 — Разбитый кувшин / Der Zerbrochene Krug
 1935 — Мазурка / Mazurka — эпизод (нет в титрах)
 1931 — Человек, который убил / Der Mann, der den Mord beging — Мехмед-Паша
 1931 — Луиза, королева Прусская / Luise, Königin von Preußen
 1931 — Йорк / Yorck — Клейст фон Ноллендорф
 1930 — Два мира / Zwei Welten
 1930 — Бури над Монтбланом / Stürme über dem Mont Blanc — Армстронг, отец Хеллы
 1927 — Дюбарри сегодня / ''Eine Dubarry von heute

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963.

Ссылки 
 
 Friedrich Kayßler
 Литература Фридриха Кайслера и о нем в каталоге Немецкой национальной библиотеки

театральные деятели Германии
Актёры немого кино Германии
Актёры театра Германии
Убитые в Германии
Погибшие во Второй мировой войне